Моторино — название населённых пунктов в России:

 Моторино — село в Северном районе Оренбургской области.
 Моторино — деревня в Оленинском районе Тверской области.